Максим Сергеевич Кулдашев (род. 9 октября 1991, Шахрихан, Андижанская область, Узбекистан) — боец смешанных боевых искусств из Узбекистана, выступающий за российский клуб Spart Fight под эгидой M-1 Challenge.

Достижения 
Призёр мира 2012 года по Профессиональному боевому самбо. Чемпион лиги «Дорога в Китай».

Примечания

Ссылки 
 https://fighttime.ru/fighters/265063/Maksim-Kuldashev.html - официальный профиль бойца.

Бойцы смешанных единоборств России